Il destino – film diretto da Gustavo Serena (1916)
Il destino (A Woman of Affairs) – film diretto da Clarence Brown (1928)
Il destino (Moko Dakhan) – film diretto da Sega Coulibaly (1976)
Il destino (Al-massir) – film diretto da Yusuf Shahin (1997)